Il singolare del torneo di tennis La Serena Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Edgardo Massa che ha battuto in finale Mariano Puerta 6-4, 7-63.

Teste di serie 

 Adrián García (quarti di finale)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Mariano Puerta (finale)
 Giovanni Lapentti (primo turno)

 Tomas Behrend (primo turno)
 Franco Squillari (semifinali)
 Edgardo Massa (Campione)
 Alessio Di Mauro (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

La Serena Open 2005